Heteromolpadia är ett släkte av sjögurkor. Heteromolpadia ingår i familjen Molpadiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjögurkor
Heteromolpadia